Hettersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ernst von Hettersdorf (1681–1739), würzburgischer Geheimer Rat
 Franz Rudolph von Hettersdorf (1675–1729), Domkapitular in Worms und Stiftsherr in Würzburg
 Johann Adolph von Hettersdorf (1678–1727), Kapitular des Würzburger Domkapitels
 Mortimer von Buddenbrock-Hettersdorf (1844–1914), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:

 Hettersdorf (Adelsgeschlecht), altes Adelsgeschlecht von Hettersdorf (auch Heddersdorf, Hedersdorf), ursprünglich aus dem Ritterkanton Rhein, später in Rhön-Werra und Odenwald verbreitet